

Patronymes 

 Antoine L'Écuyer (né en 1997), acteur québécois ;
 Charlotte L'Écuyer (née en 1943), femme politique québécoise ;
 Claude L'Écuyer (né en 1947), avocat et un homme politique québécois ;
 François L'Écuyer (né en 1965), acteur et doubler québécois ;
 Guy L'Écuyer (?-1985), acteur et scénariste québécois ; 
 John L'Ecuyer (né en 1966), réalisateur et scénariste canadien ;
 Patrice L'Écuyer (né en 1960), animateur de télévision et acteur québécois ;

Autre 
 Ralph l'Écuyer (vers 1010-vers 1069), seigneur de Gaël dans le duché de Bretagne.

Voir aussi 

en:Lecuyer